Donhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Donhofer (* 1983), österreichischer Aktionskünstler, Zeichner und Maler, siehe donhofer.
 Karl Donhofer (1923–2013), österreichischer Antiquar

Siehe auch:
 Thonhofer